9M14 Malutka (AT-3 Sagger) – przeciwpancerny pocisk kierowany (ppk) ZSRR.
 Aero AT-3 – polski samolot szkolno-treningowy i turystyczny.